Luis García puede referirse a:

 Luis "Camaleón" García Beltrán (1929-2014), beisbolista venezolano;
 Luis García Lecha (1919-2005), escritor español;
 Luis García Montero (1958-), poeta español;
 Luis García Mozos (1946-), historietista español;
 Luis García Rojas (1963-1995), militar peruano - Héroe nacional;
 Luis García Julián (1952), político potosino, alcalde de San Luis Potosí y candidato a gobernador del estado
 Luis García (1975-), beisbolista dominicano;
 Luis García Conde (1979-), futbolista (portero) español;
 Luis García Fernández (1981-), futbolista (delantero) español;
 Luis García García (1964-), futbolista (defensa central) español;
 Luis García Gil (1974-), narrador, poeta y ensayista español;
 Luis García Postigo (1969-), futbolista (delantero centro) y comentarista deportivo mexicano;
 Luis García Sanz (1978-), futbolista (centrocampista) español;
 Luis García Uribe (1988-), futbolista (centrocampista) peruano;
 Luis García Varas (1996-), futbolista (centrocampista) chileno;
 Luis Augusto García (n/d), futbolista y técnico de fútbol colombiano;
 Luis García-Abrines Calvo (1923-), musicólogo, humanista español - investigador de la lengua española;
 Luis García-Berlanga (1921-2010), director de cine español;
 Louis Garcia (1996-), cantautor mexico-americano;
 Luis García-Meza Tejada (1929-), dictador boliviano;
 Luis García-Ochoa Ibáñez (1920-), pintor español - académico de Bellas Artes;
 Luis García-San Miguel (1929-2006), jurista español - catedrático de Filosofía del Derecho;
 Luis García Plaza (1972-), entrenador de fútbol español.